«Театра́льна» — назва станцій метрополітену в деяких міста України, 
Болгаріі та Росії.

«Театральна» — станція Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену.
 «Театральна» — проєктована станція Центрально-Заводської лінії Дніпровського метрополітену.

«Театральна» — станція Замоскворіцької лінії Московського метрополітену.
 «Театральна» — проєктована станція Лахтинсько-Правобережної лінії Санкт-Петербурзького метрополітену.

«» — станція лінії М3 Софійського метрополітену.